Laurence Cottle – bassista e compositore gallese
 Sidney Cottle – aviatore sudafricano